Гран-при Франции 1968 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 7 июля 1968 года на трассе Руан.

«Купер» заменил Люсьена Бьянки на Вика Элфорда и выставил ещё один автомобиль под управлением Джонни Серво-Гавена. Дэн Герни никак не мог дождаться новых моторов для своего автомобиля и вообще не стартовал в Гран-при. «Хонда» привезла во Францию свой новый автомобиль RA302 с кузовом из магниевого сплава и двигателем с воздушным охлаждением. Джон Сёртис отказался стартовать на этой модели, сочтя её недоработанной и опасной в случае аварии. RA302 была предоставлена местному гонщику Жо Шлессеру, для которого этот старт был первым за рулём автомобиля Формулы-1 (Шлессер уже участвовал в двух этапах чемпионата мира в Германии, но на машине Формулы-2).

Перед стартом заморосил лёгкий дождь и многие гонщики стартовали на покрышках для влажной трассы. Жаки Икс, выбравший для своего автомобиля шины для сильного дождя, на первом же круге опередил Стюарта и обладателя поула Йохена Риндта. На третьем круге Жо Шлессер вылетел с трассы, машина перевернулась и загорелась. Бензин и магниевые детали машины горели столь сильно, что спасти француза не удалось. Риндт проколол колесо на обломках «Хонды» и свернул в боксы, утратив шансы на победу, а в дальнейшем сошёл из-за повреждения топливного бака. Жаки Икс на 19 круге не вписался в поворот и пропустил вперёд Родригеса и Сёртиса, но уже через два круга смог вернуть себе лидерство. В дальнейшем бельгиец не допускал ошибок и завоевал первую в карьере победу. Приехавший четвёртым Вик Элфорд набрал зачётные очки в своей дебютной гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-18 Жаки Икс

19 Педро Родригес

20-60 Жаки Икс

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции